We Will Rock You – Special Edition er en DVD af den engelske gruppe Queen.
Denne DVD viser en koncert Queen spillede i Montreal i Canada.

Nummerliste 
 We will rock you
 Let me entertain you
 Play the game
 Somebody to love
 Killer Queen
 I'm in love with my car
 Got down, make love
 Save me
 Now i'm here
 Dragon Attack
 Love of my life
 Under pressure
 Keep yourself alive
 Drum solo
 Guitar solo
 Crazy little thing called love
 Jailhouse rock
 Bohemian rhapsody
 Tie your mother down
 Another one bites the dust
 Sheer heart attack
 We will rock you(reprise)
 We are the champions
 God save the queen

Queen
Musikvideoer og DVD-er

it:We Will Rock You (VHS)